Ванготаяха— топоним (тип: потамоним) в России.

 Ванготаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 70°30' с. ш. 69°48' в. д..
 Ванготаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 68°27' с. ш. 75°34' в. д..
 Ванготаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 67°24' с. ш. 70°51' в. д..
 Ванготаяха — река, Ямало-Ненецкий АО, координаты 67°35' с. ш. 74°51' в. д..

См. также 
 Ванготаяхато — озеро, Ямало-Ненецкий АО, координаты 68°23' с. ш. 75°24' в. д..

Примечания